Эльц:

 Эльц (Лан) — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Эльц (приток Неккара) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Эльц (приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Замок Эльц — замок в земле Рейнланд-Пфальц близ Виршема, Германия.